512 км, 512-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Железнодоро́жная Каза́рма 512 км, 512 км — населённый пункт (тип: станция) в Рубцовском районе Алтайского края. Входит в состав  Рубцовского сельсовета.

 512 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 843427
 512 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Нижегородская область). Код 244829